Мухаммед Закауллах () — адмирал пакистанских военно-морских сил, занимал должность начальника штаба военно-морских сил Пакистана с 2 октября 2014 по 7 октября 2017 года.

Биография 
С 1975 по 1978 год обучался в Пакистанской морской академии на полуострове Манора. Затем продолжил обучение в Университете Каид-и Азама и Лондонском университете. После возвращения из Великобритании, Мухаммед преподавал военную науку в Национальном оборонном университете. В 2001 году принимал участие в противостоянии против Индии. Дослужился до звания адмирала, занимал должность начальника штаба ВМС (2014—2017).

См. также 
 Афзал Тахир

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Associated Press of Pakistan 

Адмиралы Пакистана
Участники Индо-пакистанских войн